Пи́лтсамааський райо́н, або Пильтсамааський район, (, ) — адміністративно-територіальна одиниця Естонської РСР з 26 вересня 1950 до 21 грудня 1962 року.

Географічні дані 
Площа району станом на 1955 рік — 1406,7 км2, чисельність населення на 15 січня 1959 року становила 22 541 особу.

Адміністративний центр — місто Пилтсамаа.

Історія 
26 вересня 1950 року в процесі скасування в Естонській РСР повітового та волосного адміністративного поділу утворений Пилтсамааський сільський район, який безпосередньо підпорядковувався республіканським органам. До складу новоутвореного району ввійшли місто Пилтсамаа як адміністративний центр та 17 сільських рад: Адавереська, Айдуська, Аніквереська, Віссувереська, Вітсьярвеська, Германніська, Колґа-Яаніська, Курсіська, Лалсіська, Лоопреська, Мигккюласька, Неанурмеська, Пуурманніська, Пяйнурмеська, Тапікуська, Умбузіська, Яравереська.

Після прийняття 3 травня 1952 року рішення про поділ Естонської РСР на три області Пилтсамааський район включений до складу Тартуської області. Проте вже 28 квітня 1953 року області в Естонській РСР були скасовані і в республіці знов повернулися до республіканського підпорядкування районів.

20 березня 1954 року відбулася зміна кордонів між районами Естонської РСР, зокрема Пилтсамааський район отримав 1040,92 га земель від Йиґеваського, 558 га від Пайдеського, 5 га від Сууре-Яаніського та 27,72 га від Тюріського районів, зі свого боку район передав 31 га Сууре-Яаніському району.

17 червня 1954 року розпочато в Естонській РСР укрупнення сільських рад, після чого в Пилтсамааському районі замість 17 залишилися 9 сільрад: Аніквереська, Колґа-Яаніська, Лалсіська, Лустівереська, Паюзіська, Пилтсамааська, Пуурманніська, Пяйнурмеська, Яравереська.

24 січня 1959 року до Пилтсамааського району приєднано селище Вигма та Мийзакюлаську й Соомевереську сільські ради від ліквідованого Сууре-Яаніському району, а також Оллепаську сільраду, що входила до складу скасованого Тюріського району.

3 вересня 1960 року в Пилтсамааському районі ліквідовано 3 сільради: Мийзакюлаську й Соомевереську, на території яких утворена Киоська сільська рада, та Пяйнурмеську, територія якої поділена між Койґіською сільрадою Пайдеського району та Паюзіською сільрадою Пилтсамааського району. Також у цей день Яравереська сільська рада перейменована в Імавереську.

21 грудня 1962 року скасовано Пилтсамааський район, а його територія поділена між районами:
 Вільяндіським — міське селище Вигма та Колґа-Яаніська, Киоська й Лалсіська сільські ради;
 Йиґеваським — місто Пилтсамаа та Аніквереська, Лустівереська, Паюзіська, Пилтсамааська, Пуурманніська сільські ради і частина території Імавереської сільради;
 Пайдеським — Імавереська (решта території) та Оллепаська сільські ради.

Адміністративні одиниці

Друкований орган 
11 березня 1951 року тричі на тиждень почала виходити газета «Kiir» (, «Промінь»), друкований орган Пилтсамааського районного комітету комуністичної партії Естонії та Пилтсамааської районної ради депутатів трудящих. Останній номер вийшов 30 грудня 1962 року.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja / Ведомости Эстонской ССР
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja / Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики

Пилтсамааський район
Райони Естонської РСР
Засновані в Європі 1950